Зоран Поповић (Пакрац, 28. мај 1988) српски је фудбалски голман. Тренутно наступа за Чукарички, на позајмици из Црвене звезде.

Трофеји и награде

Клупски 
Вождовац
 Српска лига Београд: 2011/12.

Црвена звезда
 Суперлига Србије (4): 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22.
 Куп Србије (2): 2020/21, 2021/22.

Појединачно 
: 2016/17.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1988.
Пакрачани
Српски фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалери Вождовца
Фудбалери Београда
Фудбалери Војводине
Фудбалери Напретка Крушевац
Фудбалери Црвене звезде
Фудбалери Чукаричког
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Прве лиге Србије
Срби у Славонији